Сан Мелчор има више значења:

 Сан Мелчор (Сан Матео Рио Ондо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Мелчор (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику